Славенка Дракулич (, 4 июля 1949, Риека, тогда Югославия) — хорватская писательница и журналистка, пишет на хорватском и английском языках.

Биография 
Отец — офицер югославской армии, мать — государственный служащий. Изучала сравнительное литературоведение и социологию в Загребском университете. С 1982 занималась журналистикой, писала для различных хорватских изданий, в том числе — на феминистские темы. Вышла замуж за серба, родила дочь Ружану. В начале 1990-х годов, обвинённая националистической печатью, наряду с Дубравкой Угрешич и ещё несколькими писательницами Хорватии, в недостатке патриотизма и причисленная к «ведьмам», наводящим порчу на хорватский народ (см.:  ), вместе с дочерью уехала из страны. Жила в Швеции, теперь делит жизнь между Стокгольмом и Загребом. Публикуется в крупнейших газетах и журналах мира.

Книги

Очерки и эссе 
 Смертные грехи феминизма/ Smrtni grijesi feminizma (1984)
 Как мы пережили коммунизм и даже смеялись при этом/ Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali, о жизни женщин в странах социализма (1991)
 Балканский экспресс: фрагменты с другой стороны фронта/ Balkan Express: Fragmenti s druge stane rata (1992)
 Кафе Европа: жизнь после коммунизма/ Cafe Europa: Život nakon komunizma (1996)
 Они бы муху не обидели: военные преступники перед трибуналом в Гааге/ Ne bi ni mrava zgazili: ratni zločinci na sudu u Hagu (2005)
 Экскурсия по музею коммунизма/ A Guided Tour Through the Museum of Communism (2011)

Романы 
 Голограммы страха/ Hologrami straha (1987)
 Мраморная кожа/ Mramorna koža (1995)
 Вкус мужчины/ Okus čovjeka (1997)
 Как будто меня там нет/ Kao da nisam tamo (2000, экранизирован в 2010, см.: , фильм ирландского режиссёра Хуаниты Уилсон получил несколько премий в Ирландии и премию Стамбульского МКФ)
 Фрида, или О боли/ Frida ili o boli, роман о Фриде Кало (2007)
 Тело, сделанное из тела: рассказ о доброте/ Tijelo njenog tijela: priče o dobroti (2007)

Статьи on line 
  На сайте Eurozine

Сводные издания 
 Sabrani eseji (2005)

Признание 
Книги Дракулич переведены на многие языки мира, включая китайский. Она — лауреат Лейпцигской книжной премии за вклад в европейское взаимопонимание (2005, ).

Примечания

Ссылки 
 Биография, обзор творчества
  На сайте Женщины в истории Европы 
 Интервью, 2009
 Славенка Дракулич на радио Свобода
 Отрывки из книги Как мы пережили коммунизм…

Писательницы Хорватии
Журналисты Хорватии
Многоязычные писатели
Многоязычные писательницы
Выпускники Загребского университета
Деятели феминизма Хорватии